Аббад I (емір Севільї), Абу'л-Касим Мухаммад ібн Аббад (*984 — 25 січня 1042) — 1-й емір Севільської тайфи в 1023—1042 роках. 
 Аббад II (емір Севільї), Абу Амр Аббад II аль-Мутадид (араб. المعتضد بالله أبو عمرو عبَّاد‎‎; д/н — 28 лютого 1069) — 2-й емір Севільської тайфи в 1042—1069 роках.